Портезуело де Абахо има више значења:

 Портезуело де Абахо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Портезуело де Абахо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику